Isthmus Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Isthmus Bay (vik i Australien, Tasmanien),

Kanada 

 Isthmus Bay, Newfoundland, vik, 

Robotskapade Australienförgreningar